Zdeněk Holub (ur. 1966) – czechosłowacki żużlowiec
 Zdeněk Holub (ur. 1996) – czeski żużlowiec